Santaterezinhensi – abitanti di Santa Terezinha (Mato Grosso)
Santaterezinhensi – abitanti di Santa Terezinha (Pernambuco)